Knark kan avse:

 Knark  – slang för illegala rusmedel, se Narkotika.
 Knark – en svensk historia – en reportagebok av den svenska journalisten Magnus Linton utgiven 2015
 Knark (öl) – ett danskt ölmärke